Вторая лига Белоруссии по футболу 2016 году (26-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2016 года во Второй лиге.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, покинувшие вторую лигу
  «Луч» Минск (1-е место во Второй лиге)
  «Торпедо» Минск (3-е место во Второй лиге)
  «Ошмяны» (5-е место во Второй лиге)
  «АК Ждановичи» Минск (отказ от участия)
  «Жлобин» (отказ от участия)
  «Колос-Мелиоратор-Дружба» Барановичский район (отказ от участия)
  «Крутогорье» Дзержинск (отказ от участия)
  «Любань» (отказ от участия)
  «Приозёрье» Верхнедвинск (отказ от участия)
  «Спартак» Шклов (отказ от участия)
  «Узда» (отказ от участия)

Клубы, пополнившие вторую лигу
  «ДЮСШ ДСК» Гомель (дебютант лиги)
  «Забудова-Строй» Чисть (дебютант лиги)
  «Монтажник» Мозырь (дебютант лиги)
  «Неман-Агро» Столбцы (дебютант лиги)

Регламент 
В чемпионате участвуют 13 команд. Проводится двухкруговой турнир (24 тура) за розыгрыш трёх путёвок в Первую лигу на сезон-2017. Прямого вылета из Второй лиги в чемпионаты областей нет.

Клубы-участники

Представительство по регионам

Турнирная таблица 

«Клецк» отказался принять участие в чемпионате Белоруссии по футболу 2017 года среди команд Первой лиги, его место занял «Неман-Агро» (Столбцы).

Лидеры чемпионата

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2016
 Первая лига Белоруссии по футболу 2016
 Кубок Белоруссии по футболу 2016/2017

Белоруссия 2
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016
Спорт в Белоруссии в 2016 году